Szalit (Szallit), Schalit (Schallit), Shalit (Shallit):
 Edmund (Joachim) Schalit (Szalit)
 Gene Shalit
 Gilad Szalit